A 25 607-es számú mellékút egy rövid, öt számjegyű mellékút (országos közút) Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Miskolc belterületén.

Annak a kissé bonyolult csomópontnak az egyik átkötő útja, amely különszintű keresztezési, és egyben kapcsolódási lehetőséget biztosít a 3-as főút és a 2515-ös út között, a 304-es út körforgalmának felhasználásával.

Az út a 3-as főútról ágazik ki, Miskolc központja felől, és a 25 601-es útra köt rá, a 304-es körforgalma felé. Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 245 méter megtétele után ér véget.

A csomópont további ágai: Miskolc központja irányából, a 304-es út felől a 2515-ös út irányába a 25 601-es, Budapest felől a 304-es út irányába a 25 608-as, Miskolc központja irányából, közvetlenül a 3-as út felől a 2515-ös út irányába a 25 609-es, Budapest felé, a 304-es út felől a 3-as főút felé pedig a 25 610-es.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 10.

Jegyzetek 

25607
25607